

Palmarès
 
Balkan Botevgrad: 2021-2022

Collegamenti esterni